Киберготы — молодёжная субкультура, образованная в 1990-х годах. Сам термин "кибергот" был введён в обращение в 1988 году компанией Games Workshop, занимающейся созданием настольных ролевых игр, для их новой игры .

История субкультуры 
Кибергот, как субкультурное понятие, появилось в конце 1990-х годов. До этого компания по производству ролевых игр Games Workshop использовала слово «кибергот» для своей игровой серии «Dark Future». В музыкальном плане первопроходцами являются постиндастриал группы: Goteki, Nekromantik, Narcissus Pool, Katscan, Mechanical Cabaret. В данный момент киберготы уже сформировались как субкультура.

Основы 

Одной из основ данного молодёжного движения являются литературные жанры — киберпанк (а позже посткиберпанк-стили: нанопанк и биопанк), а также постапокалиптика. Среди киберов распространено мнение о грядущем тёмном будущем, в котором технологии будут играть очень значимую роль в жизни человека.
 
Большой вклад внесла рейв-культура. Оттуда была взята часть гардероба: латекс, короткие стрижки кислотных цветов, сапоги на платформе, яркие цвета в одежде и т. д. Киберов часто можно заметить в клубах. 

Но всё-таки самой важной составляющей в формировании взглядов киберготов является индастриал, вернее постиндустриальная сцена (EBM,  Dark Electro, Aggrotech, Power Noise и т. д.). Именно эта ниша стала очень популярной среди киберов. Они посещают рэйвы, концерты и другие музыкальные мероприятия, связанные c пост-индустриальной сценой.

От готической субкультуры киберы наследуют элементы одежды, а так же делят музыкальные и тематические фестивали. Так же как и готы, киберы любят надевать латекс, бдсм-аксессуары и тяжелые фетиш ботинки(Demonia, New Rock). В музыкальном плане у киберов пользуется популярностью EBM, электро-индастриал, дарк-электро, аггротек.

Эстетика 

 Являются поклонниками литературного жанра киберпанк.
 Наиболее популярными музыкальными стилями у киберов являются: EBM, postindustrial, future-pop, synthpop, electro-industrial, dark-electro. 
 Любят фильмы, имеющие отношение к киберпанковской и постапокалиптической тематике.
 Предпочитают интерьеры в стиле хай-тек.
 Используют компьютерный сленг. На письме часто используют leet.
 Посещают клубы, различные мероприятия, имеющие отношение к тёмной электронной сцене.
 Увлекаются индустриальным туризмом, так же граффити.

Внешний вид 

Наиболее типичный внешний вид киберготов:
 Фетиш-обувь — блестящие высокие сапоги или высокие ботинки на толстой подошве с обилием ремешков, армейская обувь.
 Блестящие (светоотражающие) облегающие чёрные или фольговые виниловые штаны, футболки с атрибутикой и надписями, топы, синтетические жилетки на молнии, виниловые плащи, как в фильме «Матрица», или же обтягивающие, с неоновой вставкой цельные костюмы, подобные тому, что было представлено в фильме «Трон: Наследие».
 У девушек виниловые мини-юбки,поперечно-полосатые (черно-белые) колготки и нарукавники. Топы-бюстье с открытым животом и спиной.
 Разноцветные волосы «кислотных» цветов (зелёный, синий, красный, фиолетовый). Однако может доминировать и чёрный цвет.
 В собранные в пучок (иногда в два пучка) волосы вплетены провода, или волосы заплетены в косички в виде проводов (цвета проводов); дреды; ирокезы; двойные ирокезы; прически в стиле Velvet Acid Christ. Такой тип стайлинга называется «киберлоки» (по аналогии с дред-локами) хай-тековской атрибутики: микросхемы, чипы, штрих-коды, пластиковые ремни и браслеты, ошейники, нашивки с электротехнической символикой.
 Обилие хай-тек-символики; наколенники и щитки, как у роботов, провода, датчики, разъёмы, розетки.
 Очки сварщика (гогглы) или лётные очки, используемые как обруч для волос. Часто украшаются фосфорными красками, светоотражателями, печатными платами, деталями систем охлаждения, светодиодной подсветкой.
 Наиболее популярным декоративным символом является знак биологической опасности (биохазард).

См. также 
 Риветхед (субкультура)
 Готы (субкультура)
 Киберпанк (поджанр научной фантастики)
 EBM (музыкальный жанр)

Примечания

Ссылки 
 Киберготы: как смешение стилей породило новую субкультуру 
 Виды готов и зарождение готики
 Synth Community  — сообщество андеграундной электронной музыки 

Индустриальные субкультуры
Компьютерная культура
Киберпанк